Coriolano Bozzo – nuotatore italiano
 Elisa Bozzo – sincronetta italiana
 Enrico Bozzo – calciatore italiano
 Giancarlo Bozzo – autore televisivo italiano
 Gianni Baget Bozzo – presbitero, politico e scrittore italiano
 Giorgio Bozzo – produttore discografico, autore televisivo, commediografo e giornalista italiano